José Rui Tavares da Veiga – calciatore portoghese
Nélson César Tavares Rodrigues da Veiga – calciatore portoghese
Nilson António da Veiga de Barros – calciatore capoverdiano
Uriel Galdino da Veiga Fontoura – ex calciatore brasiliano
Vítor Augusto da Veiga Guilhar – calciatore portoghese
Walter Samuel Tavares da Veiga – cestista capoverdiano